

Aziende 
 Abbondio S.p.A. – azienda italiana di bibite gassate e soft drink

Letteratura 
 Don Abbondio – personaggio dei Promessi Sposi
 Valerio Abbondio – poeta svizzero-italiano

Onomastica 
 Abbondio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 

 Abbondio di Como

Pagine correlate 
 Sant'Abbondio